Weitmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Weitmann (1910–1998), deutscher katholischer Theologe und Autor
 Ludwig Anton Weitmann (1904–1979), deutscher Jurist
 Pascal Weitmann (* 1960), deutscher Klassischer Archäologe 
 Walter Weitmann (1926–2007), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Weidmann
 Weidtmann
 Whiteman